Карита Торен (до замужества — Ханссон ()) (; род. 9 сентября 1991 года, Готланд) — шведская тяжелоатлетка, выступавшая в категории до 69 кг. Девятикратная чемпионка Швеции (2006 — до 58 кг; 2008 — до 63 кг; 2009—2015 — до 69 кг). Обладательница нескольких рекордов Швеции.

Биография 
Родилась 9 сентября 1991 года на острове Готланд. В 9 лет начала заниматься тяжёлой атлетикой. Тренировалась в клубах Visby AK и Allmänna SK.

В 2003 году выступила на своих первых официальных соревнованиях, победив на чемпионате Швеции среди девушек. В 2006 году впервые выиграла чемпионат Швеции среди взрослых. В дальнейшем за карьеру ей это удавалось ещё 8 раз. Является многократной рекордсменкой Швеции в своей весовой категории.

Принимала участие в двух чемпионатах мира (2010, 2015) и пяти чемпионатах Европы (2012—2016).

В 2013 году на чемпионате Европы среди молодёжи завоевала бронзовую медаль, а в 2014 году — серебряную медаль.

В 2015 году вышла замуж за Джоэла Торена и взяла его фамилию.

В 2015 году на чемпионате мира в Хьюстоне (США) заняла 18 место с результатом 222 кг (100+122), что стало её личным рекордом.

В 2016 году на чемпионате Европы в Фёрде (Норвегия) заняла 6 место с результатом 217 кг (98+119), после чего завершила спортивную карьеру.

С 2016 года работает тренером по тяжелой атлетике в шведском клубе Allmänna SK.

Личные рекорды 
Свои личные рекорды установила в 2015 году:
 Рывок — 100 кг
 Толчок — 122 кг
 Сумма — 222 кг

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте IWF
 
 

Тяжелоатлеты Швеции
Чемпионы Швеции